W tym artykule znajduje się lista odcinków serialu W rytmie serca.

Przypisy

Bibliografia 
 

Listy odcinków seriali telewizyjnych